RGS steht als Abkürzung für:

 Flughafen Burgos, spanischer Flughafen nordöstlich der Stadt Burgos nach dem IATA-Flughafen-Code
 Ratsgymnasium Stadthagen, ein alt- und neusprachliches mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium und eine Europaschule in Stadthagen (Landkreis Schaumburg)
 Reiniger, Gebbert & Schall, ein ehemaliges deutsches Unternehmen
 Religious of the Good Shepherd, ein religiöser Frauenorden, siehe Schwestern vom Guten Hirten
 RGS Automobile Components, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Rheingau-Gymnasium Schöneberg, ein Gymnasium in Berlin-Friedenau
 Rio Grande Southern Railroad, eine Schmalspurbahnlinie im US-Bundesstaat Colorado
 Royal Geographical Society, eine Gelehrtengesellschaft in London
 Rhein-Gymnasium Sinzig, ein Gymnasium im Landkreis Ahrweiler 

RGs steht für:

 Rasselgeräusche, ein Krankheitssymptom der Lungen

RGS